Trek kann folgende Bedeutungen haben:

 Treck (niederländisch/afrikaans/englisch trek): ein gemeinsamer Zug vieler Siedler bzw. Flüchtlinge über eine längere Entfernung
 davon abgeleitet die Kurzform des Namens der Fernsehserie Star Trek
 Trek Bicycle Corporation, ein US-amerikanischer Fahrradhersteller

Siehe auch:
 Großer Treck
 TRAK
 TRAC
 Track
 Träg